Veritas steht für:

 Veritas, römische Göttin der Wahrheit, siehe Aletheia (Mythologie)
 (490) Veritas, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Veritas (Partei), eine Partei in Großbritannien
 Veritas (Roman), historischer Roman von Monaldi & Sorti
 veritas (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Philosophie
 VERITAS-Teleskopsystem, ein Teleskopsystem in Arizona zur Messung von Gamma-Strahlung
 ein Produkt der Nähmaschinenwerk Wittenberge
 Veritas File System (VxFS), ein kommerzielles Journaling-Dateisystem der Firma Veritas Software Corporation
VERITAS (Raumsonde), eine geplante Raumsondenmission der NASA zur Kartierung der Venus
Veritas ist der Name folgender Unternehmen:
 DNV (Det Norske Veritas), internationale Klassifikationsgesellschaft
 Bureau Veritas, international tätige Prüfgesellschaft
 Veritas (Automarke), deutsche Renn- und Sportwagenmarke
 Veritas (Verlag), österreichischer Schulbuchverlag
 Veritas AG, deutscher Automobilzulieferer
 Veritas Investment, deutsche Investmentgesellschaft
 Veritas Software Corporation, US-amerikanischer Software-Hersteller 
 Veritas Viehversicherungsaktiengesellschaft

Siehe auch:
 Project Veritas
 Verita
 Vérité
 In vino veritas